

D 

 
 Parti démocrate du Japon

G 

 Gauche moderne

K 

 Kadima

N 

 
 Nouveau parti socialiste italien

T 

 Parti travailliste (Royaume-Uni)

Social-libéralisme